Fruerlund kan henvise til flere stednavne:
 Fruerlund (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse i Horne Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Fruerlund (Varde Kommune) – en bebyggelse i Horne Sogn, Varde Kommune
 Fruerlund (Als Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Als Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Fruerlund (Vinderslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinderslev Sogn, Silkeborg Kommune
 Fruerlund (Flensborg) – en bydel i Flensborg